

Astronomia 
 26268 Nardi – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1998

Aviazione 
 Nardi FN.305 – aereo da addestramento
 Nardi FN.333 – aereo da addestramento

Aziende 
 Fratelli Nardi – azienda aeronautica italiana
 Nardi – produttrice di macchine agricole
 Nardi Caravans – produttrice di caravan

Geografia 
 Licciana Nardi – comune italiano della provincia di Massa e Carrara in Toscana
 Villa Rinaldi Nardi – villa di Lucca situata nella frazione di Massa Pisana

Persone 
 Alberto Nardi (1968) – calciatore italiano di ruolo attaccante
 Aldo Nardi (1931-2001) – calciatore italiano di ruolo terzino
 Anacarsi Nardi (1800-1844) – patriota italiano, martire della Giovine Italia
 Angelo Nardi (1584-1664) – pittore italiano
 Angiolo Nardi Dei (1833-1913) – matematico e amministratore comunale italiano
 Antonio Nardi (1888-1965) – pittore italiano
 Antonio Nardi (1598-1648?) – uomo di lettere toscano contemporaneo di Galileo Galilei
 Antonio Maria Nardi (1897-1973) – pittore e illustratore italiano
 Archimede Nardi (1916–...) – calciatore italiano di ruolo portiere
 Barbara Nardi (1917-2011) – attrice italiana
 Biagio Nardi (1768-1835) – patriota italiano
 Bruno Nardi (1884-1968) – filosofo italiano
 Claudio Nardi (1965) – pallavolista italiano
 Corrado Nardi (...) – attore caratterista italiano
 Daniele Nardi (1976-2019) – alpinista italiano
 Dante Nardi (1920-1998) – calciatore italiano di ruolo mezzala
 Egidio Nardi (1894-1981) – ufficiale italiano del Regio Esercito
 Enrico Nardi (1907-1966) – pilota automobilistico, ingegnere e designer italiano
 François Nardi (1861-1936) – pittore francese
 Ercole Nardi (1819-1892) – archeologo e professore italiano
 Enrico Nardi – pilota, costruttore ed elaboratore di automobili sportive italiano 
 Filippo Nardi (1969) – disc jockey e conduttore televisivo britannico di origine italiana
 François Nardi (1861-1936) – pittore francese
 Gianfrancesco Nardi (1833-1903) – fotografo e pittore italiano
 Gianni Nardi (1946-1976) – terrorista e militare italiano, membro delle Squadre d'Azione Mussolini
 Giovanni Nardi (1923-1944) – partigiano italiano, noto con il nome di battaglia Caio
 Giovanni Nardi (1939) – giornalista italiano
 Giovanni Nardi (1585-1654) – medico italiano, medico personale di Ferdinando II de' Medici
 Gregorio Nardi (1964) – pianista italiano
 Jacopo Nardi (1476-1563) – letterato e drammaturgo italiano, seguace di Girolamo Savonarola
 Luca Nardi (2003) – tennista italiano
 Luciano Nardi (1958) – pubblicitario creativo italiano
 Luigi Nardi (1900-1978) – ingegnere italiano
 Maria Nardi (1935) – ex nuotatrice italiana
 Mario Nardi (1912-2007) – partigiano e generale italiano
 Martina Nardi (1973) – politica italiana, deputata della XVII Legislatura
 Massimo Nardi – pittore italiano
 Massimo Nardi (1954) – politico italiano, deputato della XV Legislatura
 Mauro Nardi (1954) – nome d'arte di Antonio Borrelli, cantautore e compositore italiano
 Mike Nardi (1985) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, naturalizzato italiano
 Paul Nardi (1994) – calciatore francese di ruolo portiere
 Piero Nardi (1891-1974) – critico letterario e scrittore italiano, storico della letteratura italiana
 Sigismondo Nardi (1866-1924) – pittore italiano
 Tonino Nardi (1939-1993) – direttore della fotografia italiano

Altro
 Nardi-Dei – nobile famiglia di Chiusi

Pagine correlate
 De Nardi
 Nardis
 Nardo